Купата на УЕФА 1988/89 е 18-ото издание на този турнир.

Първи кръг 

1 Реваншът се играе в Рексъм.
2 Първата среща се играе в Рейкявик.

Втори кръг

Трети кръг

Четвъртфинал

Полуфинал

Финал

Първа среща

Втора среща

Вижте също 
 Купа на европейските шампиони 1988/89
 Купа на носителите на купи 1988/89

Външни препратки 
 Официална страница на УЕФА за сезон 1988/89

Лига Европа